Buonaparte – famiglia di origine italiana, trasferitasi in Corsica nel 1510, dalla quale discende Napoleone Bonaparte
 Carlo Maria Buonaparte – generale e politico italiano, padre di Napoleone Bonaparte
 Giuseppe Maria Buonaparte – politico italiano, nonno di Napoleone Bonaparte
 Sebastiano Nicola Buonaparte – politico italiano, bisnonno di Napoleone Bonaparte

Pagine correlate 
 Bonaparte